Musculus impressus är en musselart som först beskrevs av Dall 1907.  Musculus impressus ingår i släktet Musculus och familjen blåmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Blåmusslor
impressus